Nicolas Kehrli (1983. január 17. –) svájci labdarúgóhátvéd.

Források 
Nicolas Kerhli adatlapja a transfermarkt.com oldalon 

1983-ban született személyek
Svájci labdarúgók
A Young Boys labdarúgói
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Az SC Kriens labdarúgói
Az FC Biel-Bienne labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek